Марсель Габриэль Лодс (, 16 августа 1891, Париж — 9 сентября 1978, там же) — французский архитектор и урбанист. Профессор (с 1956).

Биография 
В 1912—1928 обучался в Школе изящных искусств в Париже; позже там же с 1942 по 1964 руководил архитектурной мастерской.

В 1931 организовал в Париже совместно с Жаном Пруве́ и Эженом Бодуэном бюро «Ателье Жана Пруве», самым известным проектом которого стал Народный Дом (фр. Maison du Peuple) в Клиши.

Позже работал с М. Каммю.

Одним из первых применил в массовом жилищном строительстве металлический и железобетонный каркас, заполненный сборными бетонными плитами, единую модульную систему, поточную организацию работ.

Важнейшие работы 

 жилые комплексы в Дранси под Парижем, 1933—1934,
 жилые комплексы в Марли-ле-Руа, 1957
 Лесная школа в Сюрене близ Парижа, 1933—1934,
 Народный дом в Клиши (департамент О-де-Сен), 1939,
 Церковь Сент-Жан д’Арк в Бельфоре (1957).

Ссылки 
 Marcel Lods

Архитекторы Франции XX века
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Архитекторы Парижа
Урбанисты Франции